signifie acier froid en anglais et peut désigner :
 Cold Steel, un fabricant américain de couteaux
 Cold Steel : Sur le fil du rasoir : un film américain sorti en 1987
 A Taste of Cold Steel : un film hongkongais sorti en 1970
 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel : une série de jeu vidéo